Alla – nome proprio di persona russo e ucraino femminile
 Alla o foro boario – edificio storico di Asti non più esistente
 Alla – album di Alla Pugačëva del 1990